Список всех описанных видов пауков семейства Sicariidae на 16 декабря 2013 года.

Loxosceles
Loxosceles Heineken & Lowe, 1832
 Loxosceles accepta Chamberlin, 1920 — Перу
 Loxosceles adelaida Gertsch, 1967 — Бразилия
 Loxosceles alamosa Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles alicea Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles amazonica Gertsch, 1967 — Бразилия
 Loxosceles anomala (Mello-Leitao, 1917) — Бразилия
 Loxosceles apachea Gertsch & Ennik, 1983 — США, Мексика
 Loxosceles aphrasta Wang, 1994 — Китай
 Loxosceles aranea Gertsch, 1973 — Мексика
 Loxosceles arizonica Gertsch & Mulaik, 1940 — США
 Loxosceles aurea Gertsch, 1973 — Мексика
 Loxosceles baja Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles barbara Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles belli Gertsch, 1973 — Мексика
 Loxosceles bergeri Strand, 1906 — Намибия, Южная Африка
 Loxosceles bettyae Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles blancasi Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles blanda Gertsch & Ennik, 1983 — США
 Loxosceles boneti Gertsch, 1958 — Мексика, Сальвадор
 Loxosceles candela Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles caribbaea Gertsch, 1958 — Большие Антильские острова
 Loxosceles carmena Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles chapadensis Bertani, Fukushima & Nagahama, 2010 — Бразилия
 Loxosceles chinateca Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles colima Gertsch, 1958 — Мексика
 Loxosceles conococha Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles coquimbo Gertsch, 1967 — Чили
 Loxosceles coyote Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles cubana Gertsch, 1958 — Куба, Багамы, Гаити
 Loxosceles deserta Gertsch, 1973 — США, Мексика
 Loxosceles devia Gertsch & Mulaik, 1940 — США, Мексика
 Loxosceles fontainei Millot, 1941 — Гвинея
 Loxosceles foutadjalloni Millot, 1941 — Гвинея
 Loxosceles francisca Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles frizzelli Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles gaucho Gertsch, 1967 — Бразилия, Тунис
 Loxosceles gloria Gertsch, 1967 — Эквадор, Перу
 Loxosceles guatemala Gertsch, 1973 — Гватемала
 Loxosceles harrietae Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles herreri Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles hirsuta Mello-Leitao, 1931 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Loxosceles huasteca Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles immodesta (Mello-Leitao, 1917) — Бразилия
 Loxosceles inca Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles insula Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles intermedia Mello-Leitao, 1934 — Бразилия, Аргентина
 Loxosceles jaca Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles jamaica Gertsch & Ennik, 1983 — Ямайка
 Loxosceles jarmila Gertsch & Ennik, 1983 — Ямайка
 Loxosceles julia Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles kaiba Gertsch & Ennik, 1983 — США
 Loxosceles lacroixi Millot, 1941 — Кот-д’Ивуар
 Loxosceles lacta Wang, 1994 — Китай
 Loxosceles laeta (Nicolet, 1849) — Америка, Финляндия, Австралия
 Loxosceles lawrencei Caporiacco, 1955 — Венесуэла, Тринидад, Кюрасао
 Loxosceles lutea Keyserling, 1877 — Колумбия, Эквадор
 Loxosceles luteola Gertsch, 1973 — Мексика
 Loxosceles maisi Sanchez-Ruiz & Brescovit, 2013 — Куба
 Loxosceles manuela Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles martha Gertsch & Ennik, 1983 — США
 Loxosceles meruensis Tullgren, 1910 — Эфиопия, Кения, Танзания
 Loxosceles misteca Gertsch, 1958 — Мексика
 Loxosceles mogote Sanchez-Ruiz & Brescovit, 2013 — Куба
 Loxosceles mrazig Ribera & Planas, 2009 — Тунис
 Loxosceles mulege Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles nahuana Gertsch, 1958 — Мексика
 Loxosceles neuvillei Simon, 1909 — Эфиопия, Сомали, Восточная Африка
 Loxosceles niedeguidonae Goncalves-de-Andrade et al., 2012 — Бразилия
 Loxosceles olmea Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles pallidecolorata (Strand, 1906) — Эфиопия, Кения
 Loxosceles palma Gertsch & Ennik, 1983 — США, Мексика
 Loxosceles panama Gertsch, 1958 — Панама
 Loxosceles parramae Newlands, 1981 — Южная Африка
 Loxosceles pilosa Purcell, 1908 — Намибия, Южная Африка
 Loxosceles piura Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles pucara Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles puortoi Martins, Knysak & Bertani, 2002 — Бразилия
 Loxosceles reclusa Gertsch & Mulaik, 1940 — Северная Америка
 Loxosceles rica Gertsch & Ennik, 1983 — Коста-Рика
 Loxosceles rosana Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles rothi Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) — По всему миру
 Loxosceles rufipes (Lucas, 1834) — Гватемала, Панама, Колумбия, Западная Африка
 Loxosceles russelli Gertsch & Ennik, 1983 — США
 Loxosceles sabina Gertsch & Ennik, 1983 — США
 Loxosceles seri Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles similis Moenkhaus, 1898 — Бразилия
 Loxosceles simillima Lawrence, 1927 — Южная Африка
 Loxosceles smithi Simon, 1897 — Эфиопия
 Loxosceles sonora Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles spadicea Simon, 1907 — Перу, Боливия, Аргентина
 Loxosceles speluncarum Simon, 1893 — Южная Африка
 Loxosceles spinulosa Purcell, 1904 — Южная Африка
 Loxosceles surca Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles taeniopalpis Simon, 1907 — Эквадор
 Loxosceles taino Gertsch & Ennik, 1983 — Багамы, Ямайка, Гаити
 Loxosceles tehuana Gertsch, 1958 — Мексика
 Loxosceles tenango Gertsch, 1973 — Мексика
 Loxosceles teresa Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles tlacolula Gertsch & Ennik, 1983 — Мексика
 Loxosceles valdosa Gertsch, 1973 — Мексика
 Loxosceles variegata Simon, 1897 — Парагвай
 Loxosceles virgo Gertsch & Ennik, 1983 — Виргинские Острова
 Loxosceles vonwredei Newlands, 1980 — Намибия
 Loxosceles weyrauchi Gertsch, 1967 — Перу
 Loxosceles yucatana Chamberlin & Ivie, 1938 — Мексика, Белиз, Гватемала
 Loxosceles zapoteca Gertsch, 1958 — Мексика

Sicarius
Sicarius Walckenaer, 1847
 Sicarius albospinosus Purcell, 1908 — Намибия
 Sicarius cariri Magalhoes, Brescovit & Santos, 2013 — Бразилия
 Sicarius crustosus (Nicolet, 1849) — Чили
 Sicarius damarensis Lawrence, 1928 — Намибия
 Sicarius deformis (Nicolet, 1849) — Чили
 Sicarius diadorim Magalhoes, Brescovit & Santos, 2013 — Бразилия
 Sicarius dolichocephalus Lawrence, 1928 — Намибия
 Sicarius fumosus (Nicolet, 1849) — Чили
 Sicarius gracilis (Keyserling, 1880) — Перу
 Sicarius hahni (Karsch, 1878) — Южная Африка
 Sicarius lanuginosus (Nicolet, 1849) — Чили
 Sicarius minoratus (Nicolet, 1849) — Чили
 Sicarius nicoleti (Keyserling, 1880) — Чили
 Sicarius ornatus Magalhoes, Brescovit & Santos, 2013 — Бразилия
 Sicarius patagonicus Simon, 1919 — Аргентина
 Sicarius peruensis (Keyserling, 1880) — Перу
 Sicarius rubripes (Nicolet, 1849) — Чили
 Sicarius rugosus (F. O. P.-Cambridge, 1899) — Сальвадор, Коста-Рика
 Sicarius rupestris (Holmberg, 1881) — Аргентина
 Sicarius spatulatus Pocock, 1900 — Южная Африка
 Sicarius terrosus (Nicolet, 1849) — Чили, Аргентина, Перу
 Sicarius terrosus yurensis Strand, 1908 — Перу
 Sicarius testaceus Purcell, 1908 — Южная Африка
 Sicarius tropicus (Mello-Leitao, 1936) — Бразилия
 Sicarius utriformis (Butler, 1877) — Галапагоссы

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. Америкаn Museum of Natural History. 

S